Ryssel ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Friedrich Karl von Ryssel (1773–1833), königlich sächsischer Generalmajor, später königlich preußischer General und Kommandeur
 Ernst Christian von Ryssel (1729–1805), kurfürstlich sächsische Generalmajor, Regimentschef des Kursächsischen Infanterieregiment No. 13
 Gustav Xaver Reinhold von Ryssel (1771–1845), königlich sächsischer Generalmajor, später königlich preußischer General der Infanterie
 Heiner Ryssel (* 1941), deutscher Elektrotechniker
 Heinrich von Ryssel (1594–1640), deutscher Handelsmann und Ratsmitglied in der Messestadt Leipzig
 Karl Viktor Ryssel (1849–1905), protestantischer Theologe (Alttestamentler und Altorientalist)
 Karl Ryssel (1869–1939), deutscher Politiker (SPD, USPD)
 Michael Ryssel  († 1469), dritter Abt der späteren Reichsabtei Ochsenhausen

Ryssel steht für:
 Ryssel (Radsportteam), ein französisches Radsportteam

Siehe auch:
 Lille (deutsch selten, veraltet Ryssel, niederländisch Rijsel), Stadt in Nordfrankreich
 Rüssel (Begriffsklärung)